Илья Васильевич Панин (1 августа 1897 года, Тамбов — 10 сентября 1982 года, там же) — советский военный деятель, генерал-майор (4 июня 1940 года).

Начальная биография 
Илья Васильевич Панин родился 1 августа 1897 года в Тамбове.

Военная служба

Первая мировая и гражданская войны 
В мае 1916 года призван в ряды Русской императорской армии и направлен в 288-й запасной пехотный полк, дислоцированный в Калуге, где служил рядовым, младшим унтер-офицером и командиром отделения. В марте 1917 года направлен в 3-й Сибирский стрелковый полк (1-я Сибирская стрелковая дивизия), в составе которого назначен на должность командира отделения и принимал участие в боевых действиях на Западном фронте. В марте 1918 года демобилизован из рядов армии.

В июле 1918 года призван в ряды РККА и направлен в во 2-й Тамбовский социалистический полк (16-я стрелковая дивизия), в составе которого красноармейцем, адъютантом полка и командиром батальона принимал участие в боевых действиях в районе станции Лексикова, станицы Каменская, под Острогожском, Ростовом-на-Дону и Новочеркасском против войск под командованием П. Н. Краснова.

В феврале 1920 года Панин назначен на должность помощника начальника штаба 47-й бригады в составе 16-й стрелковой дивизии, которая летом этого же года передислоцирована на Западный фронт, после чего во время советско-польской войны принимала участие в боевых действиях на реке Аута, в районе Пултуска, Ружан и на реке Свислочь.

26 октября 1920 года направлен на учёбу в объединённую военную школу 2-й ступени Западного фронта, дислоцированную в Смоленске, после окончания которой 9 декабря 1921 года назначен на должность начальника оперативного отделения штаба Западного фронта.

Межвоенное время 
В июне 1922 года И. В. Панин назначен на должность начальника оперативной части штаба 1-й пограничной дивизии, в августе — на должность начальника штаба дивизии, в декабре этого же года — на должность командира батальона 1-го пограничного полка в составе 1-й пограничной дивизии.

В феврале 1923 года направлен в 9-й отдельный пограничный батальон Белорусской ССР, где служил на должностях командира роты, начальника батальонной учебной школы, адъютанта отряда, помощника коменданта учебной комендатуры по строевой части.

В октябре 1924 года направлен на учёбу в Высшую пограничную школу ОГПУ в Москве, после окончания которой 29 августа 1925 года назначен на должность помощника инспектора боевой подготовки пограничной охраны Белорусского округа, а в июне 1926 года — на должность помощника начальника по строевой части 18-го погранотряда Белорусской ССР.

В марте 1929 года Панин направлен на учёбу в Военную академию имени М. В. Фрунзе, после окончания которой по 1-му разряду в марте 1932 года назначен на должность начальника штаба 2-й школы пограничной охраны и войск ОГПУ имени Ф. Э. Дзержинского, дислоцированной в Харькове, а в октябре 1933 года — на должность начальника и военкома 4-й школы пограничной охраны и войск ОГПУ в Саратове, преобразованной вскоре в Саратовское военное училище пограничной охраны войск НКВД.

С января 1937 года находился в резерве Главного управления войск охраны НКВД, затем — в распоряжении 5-го управления Красной Армии, а с января 1940 года — в распоряжении отдела спецзаданий Генштаба. В период с октября 1937 по май 1940 года Панин находился в спецкомандировке в Западном Китае в качестве военного советника в составе Синьцзянской армии.

8 октября 1940 года назначен на должность командира 54-й стрелковой дивизии (Ленинградский военный округ).

Великая Отечественная война 
С началом войны дивизия под командованием генерал-майора И. В. Панина в составе 7-й армии (Северный фронт) вела оборонительные боевые действия в районе Кировской железной дороги по направлении на Ухту, Кемь, Реболы и ст. Кочкома и затем — непосредственно за Ухту.

В апреле 1942 года назначен на должность начальника тыла 26-й армии (Карельский фронт), которая вела оборонительные боевые действия на кестеньгском, ухтинском и ребольском направлениях.

6 июля 1944 года назначен на должность командира 45-й стрелковой дивизии, которая вскоре принимала участие в преследовании противника на кандалакшском и кестеньгском направлениях, Петсамо-Киркенесской наступательной операции и освобождении городов Кестеньга, Петсамо, Киркенес.

С ноября 1944 года дивизия под командованием И. В. Панина занимала оборону на шоссе Мурманск — Петсамо и в январе 1945 года была включена в состав Беломорского военного округа.

Послевоенная карьера 
После окончания войны находился на прежней должности.

В марте 1946 года направлен на учёбу на Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, после окончания которых в январе 1947 года назначен на должность начальника штаба 8-го гвардейского воздушно-десантного корпуса, а в июне 1954 года — на должность начальника Казанского суворовского военного училища.

Генерал-майор Илья Васильевич Панин 13 сентября 1957 года вышел в отставку по болезни. Умер 10 сентября 1982 года в Тамбове.

Награды 
 Орден Ленина (21.02.1945);
 Четыре ордена Красного Знамени (22.01.1922, 03.11.1944, 19.11.1944, 20.06.1949);
 Медали;
 Два наградных оружия от Коллегии ОГПУ СССР (1828, 1932);
 Знак «Почётный сотрудник ВЧК — ОГПУ — НКВД» (29.08.1936).

Воинские звания 
 полковник 23.12.1935)
 комбриг (26.02.1938)
 генерал-майор (4.06.1940)

Память

Примечания

Литература 

Начальники Казанского суворовского военного училища
Выпускники военного института КГБ при Совете министров СССР
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Участники Первой мировой войны (Россия)
Младшие унтер-офицеры (Российская империя)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Пограничники СССР
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне